SMC3 или белок структурной поддержки хромосом номер три () — белок, который у человека кодируется геном SMC4.

Функции 
Этот ген принадлежит к SMC3 подсемейству SMC-белков. Белок, кодируемый этим геном, может присутствовать в определенных типах клеток как внутриклеточный, ядерный или даже секретируемый белок. Ядерная форма, известная как белок структурной поддержки хромосом 3, является компонентом когезина, мультибелкового комплекса, который скрепляет сестренские хроматиды в процессе митоза, обеспечивая надлежащую сегрегацию хромосом. По окончании синтеза этот белок может подвергаться пост-трансляционной модификации — добавлению цепи хондроитин сульфата. В результате образуется секретируемый протеогликан бамакан, который в больших количествах содержится в базальной мембране.

Модельные организмы 

 В исследовании функции гена SMC3 были использованы нокаутные мыши линии Smc3tm1a(EUCOMM)Wtsi. Линия была создана в рамках Международного консорциума нокаут мыши программа — с высокой пропускной способностью анализа мутантов животных, представляющих модели заболеваний, которые интересуют учёных.

Особей мужского и женского пола прошли стандартизированный фенотипические тесты, чтобы определить последствия делеции гена. Двадцать два испытания проводили на мутантных мышей и было обнаружено шесть существенных отклонений. Гомозиготы по этой мутации погибали ещё нас ранних стадиях эмбриогенеза. Все тесты проводились на гетерозиготных взрослых мышах. У самок наблюдалась повышенная смертность в потомстве до перехода к самостоятельному питанию, а также снижение массы тела. Самцы гетерозигот имели укороченную, вздернутую морду.

См. также 
 Синдром Корнелии де Ланге

Примечания

Ссылки 
 GeneReviews/NCBI/МКВТ/низ вход на Корнелии де Ланге синдром
 FactorBook SMC3

Белки человека